Murghuz Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Murghuz Lerr är  meter över havet.

Terrängen runt Murghuz Lerr är kuperad österut, men västerut är den bergig. Murghuz Lerr är den högsta punkten i trakten. Runt Murghuz Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Chambarak,  km sydost om Murghuz Lerr. 

Trakten runt Murghuz Lerr består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre